Lauren Davis (ur. 9 października 1993 w Gates Mills) – amerykańska tenisistka. Status profesjonalny uzyskała w styczniu 2011 roku. Jest zawodniczką praworęczną z oburęcznym backhandem.

Kariera tenisowa 
Tenisistka w 2011 roku zagrała w trzech głównych turniejach WTA. Zaczęła od porażki 1:6, 1:6 w pierwszej rundzie Australian Open z Samanthą Stosur, rozstawioną w tamtejszym turnieju z numerem 5. Później wystąpiła w Indian Wells, gdzie w pierwszej rundzie turnieju została wyeliminowana przez Zuzanę Ondráškovą, przegrywając z nią 2:6 1:6. W US Open również uległa w pierwszej rundzie. Tym razem pogromczynią Davis była Angelique Kerber.

Podczas Australian Open 2018 miała piłki meczowe przeciwko liderce rankingu Simonie Halep, ale ostatecznie przegrała 13:15 w decydującym secie (był to jeden z najdłuższych pojedynków w dziejach kobiecego tenisa).

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 4 (2–2)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1993